Branchiophryxus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Maurice Caullery 1897. Branchiophryxus ingår i familjen Dajidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Branchiophryxus